Drug of drugs kan verwijzen naar:
Drugs,  een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende en/of opwekkende) werking hebben
Drugs (tijdschrift), een medisch tijdschrift
Drug, een andere naam voor de wijndruif Mourvèdre
Drûg, een term voor een lid van de Drúedain, uit de werken van J.R.R. Tolkien
Destroy Rebuild Until God Shows (D.R.U.G.S.), een Amerikaanse post-hardcoreband
DRUGS (funk), een funkgroep, opgericht door Michael "Clip" Payne